Курт Арнольд Раафлауб (Kurt A. (Arnold) Raaflaub, род. 15 февраля 1941, Буэа, Камерун) — швейцарский историк античности. Доктор философии (1970).
Эмерит-профессор классики и истории Брауновского университета (США). Отмечен James Henry Breasted Prize (2004).
Наиболее известная работа - «The Discovery of Freedom in Ancient Greece».

Биография 
Родился в Буэа, где его отец был миссионером и учителем.
Брат Б. Раафлауба.

По возвращении в родной город Базель, окончил там с докторской степенью университет в 1970 году и стал преподавать историю античности в Свободном ун-те Берлина, где в 1972-8 гг. ассистент-профессор. Там он хабилитировался в 1979 году, хабилитационная работа в 1985 году была опубликована монографией, ставшей самой известной его работой.

С 1978 года профессор Брауновского университета (США), в 1984-9 гг. завкафедрой классики, в 1989—1992 гг. именной выдающийся профессор, в 2001-9 гг. профессор нескольких должностей, с 2009 года в отставке (являлся среди прочего David Herlihy University Professor).

В 1992—2000 годах вместе со своей женой возглавлял Центр греческих исследований Гарвардского университета (содиректор).

Жена Дебора.

В «The Discovery of Freedom in Ancient Greece» (Univ. of Chicago Press) Раафлауб прослеживает возникновение идеи политической свободы в древнегреческой истории. Удостоился за нее James Henry Breasted Prize.

Один из авторов «Origins of Democracy in Ancient Greece», посвящённой происхождению Афинской демократии.

Соредактор (вместе с Hans van Wees) A Companion to Archaic Greece (Malden: Wiley-Blackwell, 2009).

 Труды
 (Один из авторов.) «Origins of Democracy in Ancient Greece» (2007) ISBN 9780520258099

Примечания

Ссылки 
 

Антиковеды США
Профессора Брауновского университета‎
доктора философии
Выпускники Базельского университета
Преподаватели Свободного университета Берлина
Преподаватели Брауновского университета
Лауреаты премии Джеймса Генри Брэстеда